Пьерджорджо Колаутти (, род.  в Риме, Италия) — современный итальянский художник и скульптор, который живет и работает в Риме. Он известен как основоположник своеобразного стиля живописи, который иногда называют «гиперфутуризм», в котором образные элементы скрываются под символами, отражающими холод современного технологического мира.

Биография 
Пьерджорджо (Пио Джорджо) Колаутти родился в семье скульптора. После начала Второй мировой войны он переехал в область Венеция, где стал посещать школу дизайна, а также работал и социализировался с величайшими венецианскими живописцами. Впервые его работы предстали перед публикой во время коллективных выставок в Порденоне, Венеции и Местре. Вскоре он принял участие в экспозициях, которые проходили в Анконе и Мачерате, куда он переехал в 1955. В 1958 Колаутти вернулся в Рим, где он стал посещать римскую школу декоративных искусств на Виа Сан Джакомо. В то же время, вместе с другими художниками, Колаутти представил свои работы на выставке Виа Маргутта.

В Риме его талант был признан Альберто Дзивери, который был его учителем и наставником в течение 5 лет. Именно Дзивери подтолкнул Пьерджорджо к идее персональной выставки. Его первая персональная выставка состоялась в 1958 году в художественной галерее «Ла Скалетта», в которой самые знаменитые художники «римской школы» сделали свой первый выход «в общество». Работы Колаутти выставлялись во Франции, США, Италии, Канаде, Германии, Великобритании и т. д.

Кроме рисования картин, Колаутти практикует создание фресок, настенных росписей, литографий и скульптур. Кроме того, вдохновляясь работами своего именитого деда, Артуро Колаутти, Пьерджорджо пробует себя в журналистике. Его статьи о суровости жизни профессионального художника до сих пор публикуются в «Инчучо», малобюджетной итальянской версии журнала «People». Кроме того, в 1982 году его стихи были опубликованы в сборнике стихов под названием «L’Altra Alternativa»

Его работы находятся во многих государственных и частных коллекциях в Италии и за рубежом.

Выставки

Персональные 
 1962: Академия Святого Луки — Рим
 1963: Galleria comunale d’arte moderna e contemporanea — Рим
 1964: Galleria Porfiri — Рим
 1965, 1967, 1972: Galleria Secolo XIX — Рим
 1966: Galleria La Scaletta — Рим
 1968, 1971: Galleria Il Pozzo — Читта-ди-Кастелло
 1969: Galleria Tritone al Nazareno — Рим
 1970: Circolo di Cultura Popolare Monte Sacro — Рим
 1971: Art Gallery «Ponte Sisto» — Рим
 1973: Galleria d’arte «Il Trifalco» — Рим
 1976: Expo New York — Нью Йорк
 1976, 1978: «Circolo Cittadino» — Альба-Адриатика
 1978: «Expo Arte Bari» — Бари
 1978: Palazzo Comunale San Remo — Сан-Ремо
 1979: Galleria «Magazzeni» — Джулианова
 1980: Fiera del Turismo di Stoccarda — Штутгарт, Германия
 1980, 1982: Galleria «Lo Scanno» — Л’Акуила
 1981: Galleria d’Arte Contemporanea «Studio C» — Рим
 1983, 1984: Galleria «La Banana» — Мартинсикуро
 1983: Galleria Palazzo Comunale Tortoreto — Торторето
 1985: Galleria «Ghelfi» — Верона
 1985: Galleria Sistina — Рим
 1986: Galleria D’Urso — Рим
 1987: Galleria Comunale Palazzo Esposizioni — Рим
 1988: Personale Fiera di Roma — Рим
 1988: Galleria Palazzo Valentini — Рим
 1989: Castello Cinquecentesco — Л’Акуила
 1990: Galleria d’Arte 28 — Рим
 1991: Galleria Palazzo Camerale Allumiere — Аллюмьере, Рим (провинция)
 1992: Associazione Friuli nel Mondo — Рим
 1994: Galleria Palazzo Camerale Allumiere — Аллюмьере, Рим (провинция)
 1995: Scuola Comunale Allumiere — Аллюмьере, Рим (провинция)
 1995: Palazzo del Turismo Terminillo — Риети
 1996: Palazzo Comunale Tortoreto Lido — Торторето

Коллективные 
 1963: Galleria Sistina — Рим
 1964: Mostra Nazionale d’Incisione — Кальяри
 1964: Mostra Mercato Nazionale d’Arte Contemporanea — Рим
 1964, 1965: Mostra Concorso Arti Figurative — Рим
 1965: Exhibition of Fiesole — Фьезоле
 1965: Exhibition of Puccini — Анкона
 1965: Exhibition of Prato — Прато
 1966: Exhibition of Pittori Romani — Ареццо
 1966: Galleria D’Urso — Рим
 1967: Exhibition of ACLI, Galleria Comunale — Рим
 1967: Galleria Laurina — Рим
 1967—1972: Permanente Galleria Scaligera — Монтекатини-Терме
 1967—1972: Выставка в Читта-ди-Кастелло
 1969: Выставка в Сальсомаджоре-Терме
 1969: Выставка итальянских художников — Канада
 1969: Выставка итальянских пейзажей — Нью Йорк
 1969: Collective Contemporary Painters — Авиньон, Париж, Марсель
 1969: Biennale d’Arte Contemporanea — Монтеротондо
 1971: Exhibition of Mario Sironi — Неаполь
 1971: Collective Contemporary Painters — Fiera Milano — Милан
 1971: Национальная выставка в Прато
 1971: Национальная выставка в Каваццо-Карнико — Модена
 1972: Exhibition «Natale oggi» — Рим
 1972: Esposizione Internazionale Canina — Сан-Ремо
 1972: Mostra firme celebri — Алассио
 1972: Art Gallery «Ponte Sisto» — Рим
 1972: Выставка в Кортина-д’Ампеццо
 1972: Выставка в Ротаракт клубe — Лукка
 1972: Exhibition of Grafica — Ареццо
 1972: Выставка в Санта-Маргерита-Лигуре
 1977: «Omaggio a San Francesco nel 750 anniversario della morte» — Ассизи
 1977, 1978: «Festival nazionale d’Arte Grafica» — Салерно
 1978: Premio «Siena» — Сиена
 1978: VI Biennale d’Arte Palazzo Reale — Милан
 1979: Mostra «Lazio 79» — Рим
 1979: Mostra «Premio Spoleto» — Сполето
 1979: Mostra «Premio Norcia» — Норча
 1979: Premio «Unicef» — Galleria «Capricorno» — Рим
 1979: «La donna nell’Arte» — Galleria «Capricorno» — Рим
 1979: «Arte Giovane, Resistenza, Attualità» — Домодоссола
 1980: «Arte e Ferrovia» — Болонья
 1981, 1989, 1992: «Premio Salvi» — piccola Europa — Сассоферрато
 1982: «Expo di Bari» — Бари
 1982, 1985: «Expo Tevere» — Рим
 1984: «Expo Arte» — Бари, Базель и Нью Йорк
 1983: «III Biennale d’Arte» — Специя
 1984: «VI Biennale d Arte Palazzo Reale» — Милан
 1985: «VII Biennale d’Arte» — Габрово, Болгария
 1985: Premio Santià — Сантия
 1985: Arte e Satira Politica — Габрово, Болгария
 1986: Arte e Umorismo nell’Arte — Толентино
 1987: «V Biennale d’Arte» — Специя
 1988: Mostra Nazionale D’Arte Santià — Сантия
 1990: Festival della Satira Politica — Габрово, Болгария
 1991: XV Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte Tolentino — Толентино
 1992: Triennale Internazionale Scultura Osaka — Осака, Япония
 1993: Triennale Internazionale Pittura Osaka — Осака, Япония
 1994: Galleria «Magazzeni» — Джулианова
 1995: Galleria d’Arte Contemporanea «Studio C» — Рим
 Римская квадриеннале — Рим
 Mostra Nazionale Cavasso — Модена
 Mostra (Asta) Finarte — Милан

Работы в музеях

В Италии 
 Omaggio a San Francesco nel 350 della pinacoteca di Assisi
 Museum Ebraico di Arte Contemporanea — Рим
 Museum Agostinelli — Acilia — Рим
 Museum Madonna del Divino Amore — Рим
 Pinacoteca dell’Antoniano — Болонья
 Alassio — Muretto degli artisti
 Pinacoteca Comune di Albano di Lucania — Потенца
 Museum della Resistenza di Domodossola — Новара
 Museum della Pinacoteca Comunale — Roseto degli Abruzzi — Терамо
 Museum della Pinacoteca Comunale di Giulianova — Терамо
 Pinacoteca del Comune di Tortoreto — Терамо
 Pinacoteca del Comune de L’Aquila — Л’Акуила
 Pinacoteca del Comune di Tolentino — Мачерата
 Pinacoteca del Comune di Rieti — Риети
 Pinacoteca di Arte contemporanea di Povoleto — Удине (провинция)

За Рубежом 
 Дом Юмора и Сатиры в Габрово — Болгария
 Bertrand Russel Foundation Art Gallery — Кембриджский университет (Великобритания)
 Музей народных традиций Буковины — Румыния
 Staatsgalerie Stuttgart — Германия

Избранные награды 
 1963: Premio Targa D’Argento come fondatore del gruppo Gli Ellittici
 1968: Award, Montecatini Terme
 1969: Award and Gold Medal, Salsomaggiore Terme
 1970: Mostra Collettiva, Parco dei Principi — Рим
 1970: Gold Medal, Fiano Romano
 1972: Silver Medal, P. Schweitzer — Модена
 1973: Gold Medal, Comune di Cortina d’Ampezzo — Кортина-д’Ампеццо
 2012: Premio Van Gogh, Accademia Delle Avanguardie Artistiche — Палермо

Цитаты и комментарии критиков 
 Gaetano Maria Bonifati
 Maurizio Calvesi
 Virgilio Guzzi
 Stanislao Nievo
 Mario Penelope
 Guido Della Martora
 Mario Monteverdi
 Ugo Moretti
 Gianni Gaspari (TG2)
 Duilio Morosini
 Sergio Massimo Greci
 Mario Forti (GR3)
 Anna Iozzino
 C. Norelli
 Augusto Giordano
 De Roberti
 Vittorio Adorno
 Francesco Boneschi
 Federico Menna
 S. Di Dionisio
 P.A. De Martino
 Giulio Salierno
 Elio Mercuri
 Dario Micacchi

Ссылки

Библиография 

 Who’s who in German: Biographisches Kompendium in deutscher Sprache, Schellmann, 1999, ISBN 3-931230-09-0, стр. 273
 L’elite 2001, selezione Arte italiana, стр. 386
 L’elite 2004, selezione Arte italiana, стр. 382
 L’elite 2008, selezione Arte italiana, стр. 386
 L’elite 2010, selezione Arte italiana, стр. 310
 L’elite 2011, selezione Arte italiana, стр. 314
 L’elite 2012, selezione Arte italiana, стр. 284
 Ente nazionale manifestazione d’arte, un anno d’arte, Fabbri editori, 1986, стр. 293
 Piergiorgio Colautti: proposte e ricerca estetica: opere dal 1957 al 1977, Piergiorgio Colautti, 1977
 Catalogo Bolaffi d’arte moderna, il collezionista d’arte moderna, volume 1, 1970, стр. 134
 50 anni di friuli a Roma, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2002, стр. 129
 ARTE e Collezionismo 2012, Gallery Edition, volume XI, стр. 417
 ARTE e Collezionismo 2013, Gallery Edition, volume XII, стр. 188
 XV Biennale Internazionale Dell’umorismo nell’arte, Tolentino 1989, стр. 65
 XL Rassegna D’arte, G.B. Salvi e piccolo Europa, 1990, стр. 34
 Al Friuli vicino, Piero Isola, 2003, ISBN 88-8247-116-0, Vecchiarelli Editore, стр. 10, 72-73
 Ciao 2001, № 29, 1975, стр. 61
 MID TIMES, Volume 3, № 35, May 1980, стр. 67
 Fogolar Furlan di Roma, Anno XL — Luglio — Dicembre 2009 — № 2, стр. 31
 Polska w Europie, № 5-7, 1984, стр. 30
 Art Leader, Anno II, № 1, Gennaio-Febbraio 1992, стр. 57
 Il Poliedro, rassegna d’arte, Marzo/Aprile 1985, Anno XX, стр. 34
 Piccola Industria, № 7-8, Lulgio-Agosto 1984, стр. 68
 Omnibus Magazine, № 4, Settembre 2003, стр. 29
 Omnibus Magazine, № 3, Luglio-Agosto 2003, стр. 14
 Omnibus Magazine, № 5, Novembre 2003, стр. 8
 Sport Grand Prix Auto, № 2, Febbraio 1979, стр. 23
 Farnesearte, Mensile d’arte e, Anno II, № 7-8, Luglio-Agosto 1989, стр. 18
 La Madonna della Splendore, № 17, 22 Aprile 1998, стр. 1, 3
 La realita’ dell’invisibile, 4-8 Luglio 2007, стр. 23

Ссылки 
 Официальный веб-сайт — Пьерджорджо Колаутти
 Piergiorgio Colautti — Facebook

Художники Италии